Тальмин (значения):

 Тальмин — город и коммуна в центральной части Алжира.
 Тальмин — алкалоид (азотсодержащее органическое соединение).

Фамилия 
 Тальмин, Алексей Васильевич (1921—1998) — советский военный, участник Великой Отечественной войны.
 Тальмина, Полина Васильевна (1929—2011) — советский учёный-экономист.